Соревнования по лыжным гонкам среди женщин на дистанции 30 км свободным стилем с масс-старта на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 22 февраля. Местом проведения соревнований стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 13:30 по местному времени (UTC+4). В женском масс-старте приняли участие 57 спортсменок из 24 стран. Олимпийской чемпионкой 2010 года в этой дисциплине являлась польская лыжница Юстина Ковальчик. Ковальчик, которая ранее в Сочи выиграла золото на дистанции 10 км классическим стилем, выступала и на дистанции 30 км, но не сумела завершить дистанцию из-за болей в ступне.

Весь пьедестал завоевали лыжницы Норвегии. Шестикратной олимпийской чемпионкой стала Марит Бьёрген, серебро досталось Терезе Йохауг, бронза — Кристин Стёрмер Стейре.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр